Дерон Ошей «Мукі» Блейлок (,  20 березня 1967, Ґарланд, Техас, США) — американський професіональний баскетболіст, що грав на позиції розігруючого захисника за декілька команд НБА.

Ігрова кар'єра
На університетському рівні грав за команду Оклахома (1987–1989). 1988 року разом з командою грав у фіналі турніру NCAA.

1989 року був обраний у першому раунді драфту НБА під загальним 12-м номером командою «Нью-Джерсі Нетс». Захищав кольори команди з Нью-Джерсі протягом наступних 3 сезонів.

З 1992 по 1999 рік також грав у складі «Атланта Гокс», куди разом з Ройом Гінсоном був обміняний на Раміла Робінсона. 1994 року взяв участь у матчі всіх зірок НБА. У сезонах 1996-1997 та 1997-1998 був лідером ліги за перехопленнями.

Останньою ж командою в кар'єрі гравця стала «Голден-Стейт Ворріорс», до складу якої він приєднався 1999 року і за яку відіграв 3 сезони.

Статистика виступів в НБА

Регулярний сезон 

|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Джерсі Нетс»
|50 ||17 ||25.3 ||.371 ||.225 ||.778 ||2.8 ||4.2 ||1.6 ||0.3 ||10.1
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Джерсі Нетс»
|72 ||70 ||35.9 ||.416 ||.154 ||.790 ||3.5 ||6.1 ||2.3 ||0.6 ||14.1
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Джерсі Нетс»
|72 ||67 ||35.4 ||.432 ||.222 ||.712 ||3.7 ||6.8 ||2.4 ||0.6 ||13.8
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Атланта Гокс»
|80 ||78 ||35.3 ||.429 ||.375 ||.728 ||3.5 ||8.4 ||2.5 ||0.3 ||13.4
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Атланта Гокс»
|81 ||81 ||36.0 ||.411 ||.334 ||.730 ||5.2 ||9.7 ||2.6 ||0.5 ||13.8
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Атланта Гокс»
|80 ||80 ||38.4 ||.425 ||.359 ||.729 ||4.9 ||7.7 ||2.5 ||0.3 ||17.2
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Атланта Гокс»
|81 ||81 ||35.7 ||.405 ||.371 ||.747 ||4.1 ||5.9 ||2.6 ||0.2 ||15.7
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Атланта Гокс»
|78 ||78 ||39.2 ||.432 ||.366 ||.753 ||5.3 ||5.9 ||style="background:#cfecec;"|2.7* ||0.3 ||17.4
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Атланта Гокс»
|70 ||69 ||38.6 ||.392 ||.269 ||.709 ||4.9 ||6.7 ||style="background:#cfecec;"|2.6* ||0.3 ||13.2
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Атланта Гокс»
|48 ||48 ||36.7 ||.379 ||.307 ||.758 ||4.7 ||5.8 ||2.1 ||0.2 ||13.3
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Голден-Стейт Ворріорс»
|73 ||72 ||33.7 ||.391 ||.336 ||.705 ||3.7 ||6.7 ||2.0 ||0.3 ||11.3
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Голден-Стейт Ворріорс»
|69 ||59 ||34.1 ||.396 ||.324 ||.697 ||3.9 ||6.7 ||2.4 ||0.3 ||11.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Голден-Стейт Ворріорс»
|35 ||0 ||17.1 ||.342 ||.357 ||.500 ||1.5 ||3.3 ||0.7 ||0.1 ||3.4
|- class="sortbottom"
|style="text-align:center;" colspan="2"| Усього за кар'єру
|889 ||800 ||34.9 ||.409 ||.336 ||.736 ||4.1 ||6.7 ||2.3 ||0.3 ||13.5
|- class="sortbottom"
|style="text-align:center;" colspan="2"| В іграх усіх зірок
|1 ||0 ||16.0 ||.400 ||.500 ||— ||1.0 ||2.0 ||2.0 ||— ||5.0

Плей-оф 

|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Нью-Джерсі Нетс»
|4||4||37.0||.309||.167||.750||4.0||7.8||style="background:#cfecec;"|3.8*||0.5||9.5
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Атланта Гокс»
|3||3||33.0||.360||.333||.833||4.3||4.3||1.0||1.3||9.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Атланта Гокс»
|11||11||37.7||.340||.344||.833||5.0||8.9||2.2||0.5||13.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Атланта Гокс»
|3||3||40.3||.367||.393||.636||4.3||5.7||1.3||0.0||18.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Атланта Гокс»
|10||10||42.6||.421||.393||.667||4.3||6.4||2.2||0.8||17.1
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Атланта Гокс»
|10||10||44.1||.396||.329||.667||7.0||6.5||2.1||0.2||16.4
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Атланта Гокс»
|4||4||38.3||.415||.296||.583||5.0||8.3||2.3||0.3||14.8
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Атланта Гокс»
|9||9||39.8||.326||.353||.467||4.0||4.0||2.0||0.2||12.6
|- class="sortbottom"
|style="text-align:center;" colspan="2"| Усього за кар'єру
|54 ||54 ||40.0 ||.370 ||.350 ||.683 ||4.9 ||6.6 ||2.1 ||0.4 ||14.2

Посилання
 

Афроамериканські баскетболісти
Розігруючі захисники
Баскетболісти «Бруклін Нетс»
Баскетболісти «Атланта Гокс»
Баскетболісти «Голден-Стейт Ворріорс»
Задрафтовані «Нью-Джерсі Нетс»
Уродженці Ґарланда
Спортсмени з Джорджії
Спортсмени з Техасу